108-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл с 11 по 12 января 2014 года на катке «Викингскипет» в Хамаре (Норвегия). По итогам чемпионата первые 14 женщин и 18 мужчин получили право участвовать на чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье в Херенвене (Нидерланды).

Квоты от стран 
Каждая европейская страна вправе выставить для участия по одному спортсмену среди мужчин и женщин. Следующие страны по итогам предыдущего чемпионата Европы получили право представить более 1 участника на соревнования.

Участники 
Чемпион Европы 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 годов Свен Крамер и чемпион Европы 2011 года Иван Скобрев заранее в начале сезона объявили, что пропустят предолимпийский чемпионат Европы в рамках своих тренировочных планов. Таким образом, в соревновании мужчин не будет ни одного чемпиона Европы, и победитель станет обладателем этого титула впервые. От Нидерландов на чемпионат отобрались: у женщин — Ирен Вюст, Ивонне Наута, Диане Валкенбюрг и Марие Йолинг, у мужчин — Кун Вервей, Ян Блокхёйсен, Доуве де Вриз и Ренз Роттевел.. От России в чемпионате примут участие Денис Юсков, Сергей Грязцов, Евгений Серяев, Евгения Дмитриева, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Ольга Граф. Позднее Юсков снялся с соревнований из-за болезни.

Всего участников — 27 женщин и 31 мужчина из 18 стран. На третью дистанцию отбирались по 24 спортсмена у мужчин и женщин, а на заключительную — по 8.

Рекорды чемпионата Европы

Рекорды катка

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины 

* NC — не отобрались на заключительную дистанцию

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
2014
2014 год в конькобежном спорте
конькобежный
Чемпионаты Европы в Норвегии
Январь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Спорт в Норвегии в 2014 году